Сезон 2015/2016 — третий сезон в истории ФК «Тосно» и второй для клуба в первенстве Футбольной национальной лиги. Сезон охватывал период с 11 июля 2015 года по 21 мая 2016 года. Клуб принимал участие в двух турнирах: Первенстве ФНЛ и Кубке России.

Главные события сезона 
По итогам сезона 2014/2015 «Тосно» уступило в стыковых матчах «Ростову» и осталось в ФНЛ. Клубу вновь была поставлена задача выйти в РФПЛ. Перед началом сезона клуб провел серьезную трансферную политику, обновив состав на 80 %. Из «Тосно» ушли Нукри Ревишвили, Сергей Нарубин, Николай Зайцев, Батраз Хадарцев и другие игроки, на их место пришли футболисты из таких клубов, как «Анжи», «Томь», «Мордовия», «Кубань» и т. д., из аренды вернулись Денис Книга и Владимир Ильин.

С 19 июня по 4 июля 2015 года «Тосно» отправился на учебно-тренировочный сбор в оздоровительный комплекс «Бор» Домодедовского района Московской области. На сборах команда провела три контрольных матчах: с действующими золотым и серебряным призерами чемпионата России — «Зенитом» (1:1) и ЦСКА (2:0), а также с дублем московского «Спартака» (2:0). Сезон для «Тосно» начался неудачно — после двух стартовых побед и двух подряд поражений был уволен Евгений Перевертайло, два матча «Тосно» провело под руководством Кирилла Гашичева, а новым главным тренером команды был назначен специалист, работавший с ивановским «Текстильщиком» Дмитрий Парфенов, однако и он победил лишь раз, и то в Кубке России. Серия без побед в ФНЛ продолжалась 10 матчей, что является абсолютным антирекордом ФК «Тосно». В Кубке России обыграв на стадии 1/32 «Псков-747», команда вышла на уже знакомый клуб — «Ростов». «Тосно» в дополнительное время сумело переиграть фактически дубль ростовчан. В 1/8 финала «Тосно» встречалось с «Зенитом» и проиграло 0:5. Далее тосненцам предстоял «выездной тур», состоящий из трех гостевых игр. Проиграв «Спартаку-2» и одержав уверенную победу над «Байкалом», «Тосно» все никак не удавалось покинуть зону вылета. В этой связи матч с «Зенитом-2», соседом по турнирной таблице, представлялся принципиальным. Однако, номинальные гости в упорной борьбе не смогли добыть даже очко, тем самым сильно усложнив свою задачу. К концу ноября команда подошла на 18 строчке в турнирной таблице и находилась в зоне вылета. Заключительные в 2015 году игры предстояли с очень непростыми соперниками — лидерами турнира «Томью» и «Арсеналом», а также армавирским «Торпедо», хоть и имеющее статус аутсайдера. В матче 22 тура против «Арсенала» тосненцы дважды вели в счете, но в итоге уступили 2:3. Игра против «Торпедо» шла к нулевой ничье, но Илья Михалев сумел забить мяч в компенсированное время. Не менее драматично сложился матч против томской команды. Пропустив гол в начале первого тайма, тосненцам удалось отыграться лишь на 72 минуте. Всё тот же Михалёв перебросил мяч через вратаря. На 82 минуте с пенальти отличился Владимир Ильин, а через пять минут сделал дубль уже с игры. Перед зимним перерывом «Тосно» на 2 очка оторвалось от 16 места.

1 марта 2016 генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что три домашних мартовских матча первенства ФНЛ команда проведёт на МСА «Петровский», после чего станет принимать соперников на стадионе «Центральный» в Великом Новгороде. Первый этап реконструкции стадиона завершился в декабре 2015 года, в результате чего была построена трибуна вместимостью 3223 места. В первом матче на «Центральном» 11 апреля в присутствии 3000 зрителей «Тосно» обыграл «СКА-Энергию» 3:2. В трёх оставшихся домашних матчах были также добыты победы, сопровождавшиеся аншлагами. Одержав 9 побед в 14 матчах весеннего этапа, «Тосно» занял итоговое седьмое место в первенстве; лучшим бомбардиром с 14 голами стал Владимир Ильин.

Состав

Игроки в аренде 

{{Игрок|14| |Нап| Александр Радченко (в Соколе до )||1993}}

 Трансферы 2015/16 

 Лето 2015 
Пришли

Ушли

 Зима 2016 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Покинул клуб на правах свободного агента 

 Руководство и тренерский штаб 
  Дмитрий Парфёнов — главный тренер  Юрий Ковтун — старший тренер  Кирилл Гашичев — старший тренер  Светлана Пронина — президент  Вячеслав Матюшенко — генеральный директор  Леонид Хоменко — исполнительный директор  Вячеслав Каргопольцев — спортивный директор  Игорь Худогов — начальник команды  Сергей Герасимец — руководитель детско-юношеских команд — руководитель программы развития молодёжного футбола (до 31 января 2016)  Геннадий Тумилович — тренер вратарей Статистика 

 «Сухие» матчи Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Капитаны в сезоне Здесь представлен список капитанов клуба в сезоне.''

|}

Предсезонные матчи

Лето 2015

ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Статистика выступлений в ФНЛ

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Другие соревнования 
Команда «Тосно-М» выступает в первенстве МРО «Северо-Запад», команды разных возрастов играют в первенстве Ленинградской области. Финалист Кубка МРО «Северо-Запад».

Примечания

Ссылки 
 
 

Тосно
Сезоны ФК «Тосно»